T is de twintigste letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
T, symbool voor tesla, de SI-eenheid van magnetische fluxdichtheid
T, symbool voor temperatuur
T, symbool voor periode (trillingstijd)
T, symbool voor het voorvoegsel tera (1012) in de natuurwetenschappen
T½, het symbool voor halveringstijd (halfwaardetijd)
T, de aanduiding voor de absolute temperatuur (thermodynamische temperatuur, kelvintemperatuur)
t, de aanduiding voor tijd (<Latijn: tempus)
t, de gewichtseenheid ton

In de scheikunde
T, het symbool voor tritium, een waterstofisotoop
T, joodthyronine

Overig
T-Ford, een model van het Amerikaanse automobielconcern Ford Motor Company
Ț (t-komma), Roemeense letter
Ţ (t-cedille), Roemeense letter 
T (verhaal), verhaal van Brian Aldiss
T., een Vlaamse politieserie uit 2015
T (schaal), een schaal voor modeltreinen
T, aanduiding voor de toren in notatie van schaakpartijen
T of T0, referentietijdstip of tijdvak waarin eerdere en/of latere worden uitgedrukt: 
 beoogde tijd van lancering van een raket, vandaar T minus 4 minutes and 49 seconds voor het tijdstip dat 4 minuten and 49 seconden eerder is
 referentiejaartal, bijvoorbeeld het jaar waarvan het inkomen relevant is voor een aangifte, aanslag, toeslag of eigen bijdrage in een later jaar, bijvoorbeeld T+2 (twee jaar later)
 referentiedag, bijvoorbeeld bij clearing en settlement; als hierboven, maar dan in dagen